Sinus est un mot latin signifiant « courbe », « anse », « pli », « sein » (au propre et au figuré), et repris en français pour désigner diverses structures courbes.

Sigle 
Le sigle SINUS peut signifier :
 Système d'INformation Unique Standardisé, un système de gestion des victimes créé par la Zone de Défense de Paris sous l'impulsion de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, de la Direction de la Police Judiciaire de Paris, de l'AP-HP et du SAMU ;
 Système d'Information NUmérique Standardisé.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Un sinus est une poche ou cavité entourant un organe ou un tissu. Exemples : sinus carotidien, sinus caverneux, , sinus de Valsalva, sinus droit, sinus longitudinal supérieur, sinus maxillaire, sinus paranasal, sinus pleural, sinus veineux.
 Le confluent des sinus est l'une des principales zones de confluence veineuse du cerveau.

Astronomie et planétologie 
 Plusieurs mers lunaires de faible étendue (ou parties de mer) sont appelées Sinus : , , , , , , , , , , .
 Sur Mars aussi, certaines étendues de faible altitude sont dénommées Sinus : , .

Biologie 
 Le sinus palléal est une encoche visible au niveau de la ligne palléale à l'intérieur des valves de la coquille des mollusques bivalves.
 Lygosoma sinus est une espèce de sauriens de la famille des Scincidae.
 Phocoena sinus est une espèce de marsouin au bord de l'extinction.

Botanique 
 Un sinus est un espace entre deux lobes.

Mathématiques 
 Le sinus est une fonction trigonométrique.
 D'autres fonctions ont un nom faisant référence à la fonction précédente :
 arc sinus, courbe sinus du topologue, sinus cardinal, sinus d'Abbe, sinus de Jacobi, sinus hyperbolique, sinus intégral, sinus lemniscatique, sinus verse ;
 cosinus, arc cosinus, cosinus de Jacobi, cosinus hyperbolique, cosinus hyperbolique réciproque, cosinus intégral, cosinus lemniscatique.

Culture et société

Histoire 
 Sinus Arabicus et Sinus Persicus sont les noms que les Romains donnaient à la Mer Rouge et au Golfe Persique, respectivement.

Notes et références